Vikingarna kan syfta på:

 Vikingarna (musikgrupp) – ett dansband från Sverige
 Vikingarnas FK – en svensk fotbollsklubb i Stockholm
 Vikingarnas IF – en svensk idrottsförening i Helsingborg 
 Vikingarna Speedway – en svensk speedwayklubb i Örebro
 Vikingarna – smeknamn på Sveriges B-landslag i ishockey
 Vikingarna (film) – en film från 1957
 Vikingarna (opera) - en opera av Ivar Hallström